«Обнажённый аромат» () — американская телевизионная мыльная опера, транслировавшаяся на NBC в сезоне 1982—1983.

Bare Essence первоначально был запущен как мини-сериал из четырёх частей в октябре 1982 года на CBS и из-за огромного успеха в рейтингах был превращен в полноценный сериал. Сюжет в шоу развивался вокруг парфюмерной промышленности, а главную роль сыграла популярная на тот момент актриса дневных мыльных опер Джени Фрэнсис. Донна Миллз и Линда Эванс, звёзды успешных прайм-тайм мыльных опер «Тихая пристань» и «Династия» соответственно, а также Ли Грант и Брюс Бокслейтнер сыграли остальные центральные роли в мини-сериале.

Сразу после успеха мини-сериала продюсеры решили запустить полноценный сериал для NBC, но Донна Миллз, Линда Эванс, Ли Грант и Брюс Бокслейтнер не стали участвовать в нём, и их заменили менее известные Джейми Лин Бауэр, Дженнифер О’Нил, Джессика Уолтер и Эл Корли. Стиль шоу пытался подражать «Далласу» и «Династии» и в сюжет было добавлено множество других героев. NBC активно рекламировал сериал, однако рейтинги были невысоки и канал закрыл шоу после одного сезона, а клиффхэнгер в финале так и остался не решённым.

Примечания

Ссылки 
  (1982)
  (1983)

Телесериалы США 1980-х годов
Мыльные оперы США
Телевизионные мини-сериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Программы телеканала NBC
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, запущенные в 1982 году
Телесериалы США, завершённые в 1983 году
Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов